Because We Can: The Tour ist die 15. Konzerttour der amerikanischen Rockband Bon Jovi. Bei dieser Tour wird das zwölfte Studioalbum What About Now vorgestellt. Der Tourname ist an die erste Singleauskopplung Because We Can dieses Albums angelehnt.

Bei dieser Tour werden alle fünf Kontinente besucht. Erstmals seit 2001 gab es wieder eine Vorstellung in Wales und mit Konzerten in Kapstadt und Johannesburg kehrte die Band auch wieder nach Afrika zurück. Seit der These Days Tour 1995 hatte sie dort kein Konzert gegeben. Außerdem fanden zum ersten Mal in der Bandgeschichte Konzerte in Bulgarien und Polen statt.

Am 3. April 2013 vermeldeten verschiedene Magazine wie etwa das britische Musikblatt NME, dass Bon-Jovi-Gitarrist Richie Sambora aus persönlichen Gründen aus der laufenden Tournee ausgestiegen ist, bereits an dem Auftritt in Calgary am 2. April hatte er nicht teilgenommen. Jon Bon Jovi verkündete, dass er eine Weile nicht mehr mit der Band auftreten werde. Am 4. April 2013 gab die Band bekannt, dass Phil Xenidis für ihn eingesprungen ist, dieser hatte bereits bei Samboras Fehlen aufgrund eines Drogen-Entzugs während der Tour 2011 ausgeholfen.

Durchschnittliche Setliste 
 That’s What the Water Made Me
 You Give Love a Bad Name
 Raise Your Hands
 Runaway
 Lost Highway
 Whole Lot of Leavin’
 It’s My Life
 Because We Can
 What About Now
 We Got It Goin’ On
 Keep the Faith
 Amen
 Bed of Roses
 Captain Crash & The Beauty Queen From Mars
 We Weren’t Born to Follow
 Born to Be My Baby
 I’ll Sleep When I’m Dead/Dancing in the Street/Start Me Up
 Who Says You Can’t Go Home
 Bad Medicine/Old Time Rock and Roll oder Bad Medicine/Shout
Zugabe 1:
 In These Arms
 Wanted Dead or Alive
 Have a Nice Day
 Livin’ on a Prayer
Zugabe 2:
 Always

Tourdaten

Bandmitglieder 
Band
 Jon Bon Jovi – Gesang, Gitarre
 Richie Sambora – Leadgitarre, Background-Gesang, Talkbox (letzte Show 17. März)
 David Bryan – Keyboard, Background-Gesang
 Tico Torres – Schlagzeug
 Hugh McDonald – Bass
Zusätzliche Mitglieder
 Bobby Bandiera – Rhythmusgitarre, Background-Gesang
 Phil X – Leadgitarre, Background-Gesang, Talkbox (Ersatz für Richie Sambora)
 Rich Scanella – Schlagzeug (Ersatz für Tico Torres)
 Mark Dobrounig – Schlagzeug (Ersatz für Tico Torres)

Einzelnachweise 

Bon Jovi
Musiktournee 2013